Robichaud ist der Familienname folgender Personen:

 Audrey Robichaud (* 1988), kanadische Freestyle-Skifahrerin
 Fernand Robichaud (* 1939), kanadischer Politiker
 Hédard Robichaud (1911–1999), kanadischer Politiker
 Jean George Robichaud (1883–1969), kanadischer Politiker
 Jocelyn Robichaud (* 1978), kanadischer Tennisspieler
 Louis Robichaud (1925–2005), kanadischer Politiker
 Norbert Robichaud (1905–1979), kanadischer Geistlicher und römisch-katholischer Erzbischof von Moncton

Siehe auch:
 Robichaux